Příjmení Dejmek nosí více významných osobností:

 Kazimierz Dejmek (1924–2002) – polský herec a režisér
 Petr Dejmek (1870–1945) – český učitel, prozaik a dramatik
 Radek Dejmek (* 1988) – český fotbalový obránce